Тено:

 Тено — река на границе Норвегии и Финляндии
 Тено — город в Чили